Love/Hate steht für:
 Love/Hate (Band), ehemalige US-amerikanische Hard-Rock-Band
 Love/Hate (Fernsehserie), irische Fernsehserie (seit 2010)
 Love/Hate (Skulptur), Skulptur der Künstlerin Mia Florentine Weiss